Соревнования по горнолыжному спорту среди мужчин в скоростном спуске на зимних Олимпийских играх 2018 года должны были пройти 11 февраля, однако из-за сильного ветра (свыше 50 км/ч) были перенесены на 15 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный стадион Чунбон, расположенный на одноимённом курорте. Старт гонки запланирован на 11:00 по местному времени (UTC+9). Каждая страна может быть представлена не более, чем 4 горнолыжниками.

Олимпийским чемпионом 2014 года в скоростном спуске являлся австрийский горнолыжник Маттиас Майер, который на этот раз занял 9-е место.

35-летний норвежец Аксель Лунд Свиндаль выиграл своё второе олимпийское золото, ранее он побеждал в супергиганте на Играх 2010 года в Ванкувере. Там же он был вторым в скоростном спуске. Свиндаль стал самым возрастным в истории олимпийским чемпионом по горнолыжному спорту (ранее рекорд принадлежал австрийцу Марио Матту, который выиграл золото в слаломе на Играх 2014 года в возрасте 34 лет и 11 месяцев). Серебро завоевал бронзовый призёр Игр 2014 года в этой дисциплине 32-летний Хьетиль Янсруд. Чемпион мира 2017 года в скоростном спуске 31-летний швейцарец Беат Фойц, ставший третьим, выиграл свою первую олимпийскую медаль.

Свиндаль стал первым в истории норвежцем, выигравшим олимпийское золото в этой дисциплине. При этом норвежцы уже побеждали на Олимпийских играх ранее во всех других 4 современных дисциплинах горнолыжного спорта.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр 
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS)